Andrejew ist der Familienname folgender Personen:

 Andrej Andrejew (1887–1967), russischer Filmarchitekt, Bühnenbildner und Zeichner

 Daniil Leonidowitsch Andrejew (1906–1959), sowjetischer Schriftsteller und Dichter
 German Anatoljewitsch Andrejew (* 1966), russischer Fußballspieler und -trainer
 Grigori Alexandrowitsch Andrejew (* 1976), russischer Marathonläufer
 Igor Walerjewitsch Andrejew (* 1983), russischer Tennisspieler
 Jewgeni Nikolajewitsch Andrejew (1926–2000), sowjetischer Fallschirmspringer
 Juri Wassiljewitsch Andrejew (* 1930), sowjetischer Reitsportler
 Konstantin Alexejewitsch Andrejew (1848–1921), russischer Mathematiker

 Michail Stepanowitsch Andrejew (1873–1948), russischer und sowjetischer Orientalist
 Nikita Sergejewitsch Andrejew (* 1988), russischer Fußballspieler

 Oleg Andrejewitsch Andrejew (* 1937), russischer Autor und Pädagoge

 Pawlo Andrejew (* 1944), sowjetischer Langstreckenläufer
 Piotr Andrejew (* 1947), polnischer Regisseur
 Sergei Wassiljewitsch Andrejew (* 1956), sowjetischer Fußballspieler
 Viktor Andrejew (* 1974), russischer Schwimmer
 Walerij Nikolajewitsch Andrejew (* 1957), mutmaßlicher russischer Serienmörder und Flüchtling
 Wassili Wassiljewitsch Andrejew (1861–1918), russischer Musiker und Komponist
 Witali Andrejew (* 1969), russischer Skirennläufer
 Wjatscheslaw Michailowitsch Andrejew (* 1941), sowjetischer und russischer Physiker und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Andrejewa
 Andreev-Reflexion, Streuung von Quasiteilchen
 Andreev
 Andreew
 Andrejevs
 Andrejew-Nunatakker
 Kap Andrejew
 Mount Andreyev